Лавинье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Витре-сюр-Манс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70298.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км севернее Безансона, в 28 км к западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Сорлиер.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 122 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 62 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 48 были экономически активными, 14 — неактивными (показатель активности — 77,4 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 48 активных жителей работали 45 человек (27 мужчин и 18 женщин), безработными было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 14 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона